Rot pode referir-se a:

 Rot (pronúncia:ʁot) - um sobrenome de origem alemã. O seu significado é "vermelho" (em alemão: rot), certamente é uma referência à cor dos cabelos.
 Rot an der Rot - município da Alemanha, distrito de Biberach.
 Rot am See - município da Alemanha, distrito de Schwäbisch Hall.
 ROT13 - em criptografia uma cifra de César.
 Rot - abreviatura para rotacional

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguação

eo:ROT
fr:ROT
it:ROT